Soós Péter
 Soós Péter (1962) rendező
Sós Péter
 Sós Péter (1938) tornász, edző
 Sós Péter (1949) sportújságíró
hasonló nevűek
 Sós Péter János (1949) újságíró, szerkesztő, kommunikációs szakértő